Pace di Torino (1381)
 Pace di Torino (1632)
 Pace di Torino (1696)

Pagine correlate 

 Trattato di Torino